Narayanan ist der Familienname folgender Personen:

 K. R. Narayanan (1920–2005), indischer Politiker und Präsident der Republik Indien
 Rama Narayanan (1949–2014), indischer Filmregisseur und -produzent